Operation Jupiter bezeichnet:

 Operation Jupiter (Film), ein japanischer Science-Fiction-Film von 1983 (Originaltitel: Sayônara, Jyûpetâ)

Militäroperationen:
 eine Operation im Rahmen einer sowjetischen Offensive im Winter 1942, siehe Operation Mars
 eine Operation des Zweiten Weltkriegs während der Schlacht um Caen vom 10. bis 11. Juli 1944, siehe dort
 die Befreiung von Bordeaux durch französische Truppen 1945
 eine von Churchill gewünschte Operation zur Besetzung Nordnorwegens im Jahre 1942, um die Nachschubroute nach Murmansk besser zu sichern. Wurde zugunsten von Operation Torch aufgegeben